4:44  — тринадцатый студийный альбом американского рэпера Jay-Z, выпущенный 30 июня 2017 года на Roc Nation. В записи альбома приняли участие такие музыканты как Бейонсе, Джеймс Блейк, Дэмиан Марли, Фрэнк Оушен, Глория Картер (мама Джей-Зи) и другие. Диск сразу дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, став 14-м его чарттоппером.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, The Telegraph, Pitchfork, Rolling Stone.

Итоговые списки

Коммерческий успех 
В США альбом дебютировал под номером 1 в Billboard 200 с продажами 262,000 эквивалентных альбомных единиц за первую неделю (включая 174,000 истинных альбомных продаж). Диск стал 14-м в карьере Jay-Z альбомом на позиции № 1 в США.

Список композиций 
Источник

Notes
  сопродюсер.
  дополнительный продюсер.
 "4:44" при участии дополнительного вокала Kim Burrell.
 "Marcy Me" при участии дополнительного вокала The-Dream.

Чарты

Сертификации 

 2 июля альбом был предложен как бесплатная загрузка, спонсируемая Sprint, через сайт 444.tidal.com. Эти загрузки альбомов, которые были бесплатны для потребителя, но были приобретены Sprint для распространения, были подсчитаны RIAA в отношении сертификации Platinum.

Примечания 

Альбомы Roc Nation
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Jay-Z
Альбомы, спродюсированные No I.D.
Альбомы-сюрпризы